

Селища:
 Червоний Орач — колишня назва селища Семенівка, Миколаївська область, Кривоозерський район
 Червоний Орач — колишня назва селища Новий Орач, Одеська область, Окнянський район

Червоний Орач () — село, Мінська область, Березинський район